Пиге может означать:
 Фамилия
  (1887–1952) — епископ Клермон-Феррана, участник католического сопротивления нацизму, Праведник мира.
 Пиге, Мишель (1932—2004) — швейцарский гобоист, основатель ансамбля старинной музыки «Ричеркар».
  (1898–1953) — модельер, руководивший собственным домом моды в Париже в 1933-1951 годах.

 Компания
 Audemars Piguet — швейцарская компания по производству часов, основанная в 1875 году Эдвардом-Огюстом Пиге и Жюлем-Луи Одемаром.
  — лионская компания по производству локомотивов, основанная в 1879 году Леоном Пиге.

Топоним
 Пиге (Арта) () — деревня, исторический центр общины Еорьос-Карайскакис в Греции.